Mehdorn ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Mehdorn (* 1942), deutscher Industriemanager und Maschinenbauingenieur
 Margarete Mehdorn (* 1959), deutsche Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin für Französisch